Соцки-Войническу — фамилия.

Известные носители:
 Соцки-Войническу, Виктор Николаевич (род. 1945) — молдавский актёр.
 Соцки-Войническу, Мирча Николаевич (1950—2008) — советский актёр театра и кино, педагог.